

Patronyme
 Antoine Chanlatte (1749-1815) fut un général français de la Révolution et de l’Empire.
 Juste Chanlatte (1766-1828) fut un journaliste et dramaturge haïtien.

Construction 
 La chanlatte est une latte de bois de section trapézoïdale fixée en bout des chevrons d’une charpente.

Homonymie
Homonymie de patronyme